Жозеф Лаззини (; ,  — , ) — французский артист балета и хореограф.

С 1945 г. солист балета в Ницце. Руководил балетными труппами в Льеже (1954—1957) и Тулузе (1958), 1959—1969 гг. балетмейстер Марсельской оперы, создал ряд заметных работ, синтезирующих достижения классического и современного балета. Наиболее известные постановки — «Оммаж Иерониму Босху» (; 1961), E = mc2 (1964), Ecce Homo (1968). По мнению специалистов, марсельский балет под руководством Лаззини стал «единственной труппой вне Парижа, проводящей серьёзную художественную политику»; впрочем, Нед Рорем (в связи с балетом «Завод» на музыку Александра Мосолова) язвительно отзывался о Лаззини как о «второсортном Бежаре, который и сам второсортный Пети». В 1969 году основал Французский театр танца (). Работал с Театром современного балета (), балетом Варшавской оперы, театрами Ла Фениче и Сан-Карло.

Примечания

Литература 
 «…хоть это и несопоставимо с бедствиями Мосолова…»: Разговор с Жозефом Ладзини (2005) // Мейлах М. Б. Эвтерпа, ты? Художественные заметки. Беседы с артистами русской эмиграции — М.: Новое литературное обозрение, 2008. — Т. 1. — С .463-464.

Ссылки 
 Joseph Lazzini // Larousse online
 Жозеф Лаззини, марсельский период: документальный фильм (2015)

Хореографы Франции